5-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 16 и 17 января 1974 года в Инсбруке (Австрия).

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

1974